Система от уравнения в математиката е крайно множество от уравнения, за които се търсят общи решения. Системата от уравнения обикновено се класифицира както и единичните уравнения или:

 Система линейни уравнения
 Система от полиномни уравнения (полиномна система )
 Обикновено диференциално уравнение
 Частно диференциално уравнение

Вижте също 
 Елементарна алгебра
 Система от нелинейни уравнения (системи с нелинейна динамика)

Източници